Пятая респу́блика — название, используемое в ряде государств, введённое для того чтобы подчеркнуть преемственность с предыдущими государственными образованиями на той же территории.
 Пятая Французская республика
 Пятая республика Южной Кореи

См. также 
 Первая республика (значения)
 Вторая республика (значения)
 Третья республика (значения)
 Четвёртая республика (значения)
 Шестая республика Южной Кореи